ABCD puede referirse a:
 ABC Paulista, una región industrial de Brasil.
 ABCD, un suplemento cultural del diario ABC de España.
 AB/CD, grupo musical de heavy metal sueco.
 Cerco ABCD, término empleado por la prensa japonesa en 1941 para referirse a las sanciones económicas impuestas a Japón por las potencias occidentales a causa de la invasión de Indochina.